Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 57 кг на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут 8 августа на во втором зале «Арене Кариока 2». В соревнованиях примут участие 23 спортсменки из 23 стран.

Защищать звание олимпийской чемпионки будет японская дзюдоистка Каори Мацумото.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсменки, проигравшие в четвертьфинале соревнований.

Секция 1

Секция 2

Утешительный турнир

Финал

Ссылки 
 Дзюдо  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир  на сайте judobase.org
 Результаты соревнований  на сайте sports-reference.com